Луб — подкорье, исподняя кора дерева, покрывающая заболонь, одна из составных частей сосудисто-волокнистого пучка.

Обычно липовый луб шёл на кровли (под тёс), мочала, а луб с молодых лип — на лыко.

Лубом растения называют как всю фло­эму, так и толь­ко вто­рич­ную фло­эму, по нему осуществляется поток питательных веществ в растении. 

Лубом называли также волокна конопли, льна, крапивы, употреблявшиеся для выделки пряжи.

См. также 

 Лыко
 Пенька

Примечания 

Природные волокна
Русский народный быт